Сетуха — река в России, протекает в Белёвском районе Тульской области. Левый приток Оки.

География 
Сетуха берёт начало у деревни Берёзово, где на реке устроен пруд. Течёт на запад, пересекает автодорогу . Устье реки находится неподалёку от села Сныхово в 1231,2 км по левому берегу реки Оки. Длина реки составляет 16 км, площадь водосборного бассейна — 47,6 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от города Белёв до города Калуга, без рек Упа и Угра, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010100512110000018824.

Примечания 

Притоки Оки (приток Волги)
Реки Тульской области